Le nom de Barboza a été porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Anthony Barboza (1944-), photographe américain.
 Cibele Barboza (1981-), joueuse de volley-ball brésilienne.
 Cynthia Barboza (1987-), joueuse de volley-ball américaine.
 Edson Barboza (1986-), pratiquant de MMA brésilien.
 Juan Manuel Barboza (2000-), coureur cycliste colombien.
 Raúl Barboza (1938-), musicien argentin.

Homonymie de patronyme